«Feels So Good» — четвёртый сольный сингл Мелани Браун из её дебютного альбома. Сингл занял 5 место в UK Singles Chart.

Треклист и формат 
 UK CD
 «Feels So Good» [Radio Edit] — 4:01
 «Feels So Good» [Maurice’s Feelin' Good Soul Radio Mix] — 4:09
 «Feels So Good» [Blacksmith R&B Rub] feat. Know ?uestion — 5:22
 «Feels So Good» [Music Video] — 4:00

 European 2-Track CD
 «Feels So Good» [Radio Edit] — 4:01
 «Feels So Good» [Maurice’s Feelin' Good Soul Radio Mix] — 4:09

 Australasia CD
 «Feels So Good» [Radio Edit] — 4:01
 «Feels So Good» [Maurice’s Feelin' Good Soul Club Mix] — 7:33
 «Tell Me» [Silk’s House Workout] — 6:06
 «Feels So Good» [Blacksmith R&B Rub] feat. Know ?uestion — 5:22
 «I Want You Back» [MAW Remix] — 8:22
 «Feels So Good» [Music Video] — 4:00

 UK Cassette
 «Feels So Good» [Radio Edit] — 4:01
 «Feels So Good» [Maurice’s Feelin' Good Soul Radio Mix] — 4:09
 «Feels So Good» [Blacksmith R&B Rub] feat. Know ?uestion — 5:22

 UK Vinyl
 «Feels So Good» [Blacksmith R&B Rub] feat. Know ?uestion — 5:22
 «Feels So Good» — 5:06
 «Feels So Good» [Maurice’s Feelin' Good Soul Club Mix] — 7:33

Видеоклип 
Первый эпизод показывает Мелани, ведущая свой автомобиль Порше 911 вниз по дороге, напевая речитатив, далее следуют сцены в темной комнате особняка с целующимися парнем и девушкой.

Первые запуски вокала начинаются, когда Браун выходят из своего автомобиля. Она идет через дом, напевая песню, проходя мимо комнат, где целуются пары. Далее Мелани вместе с подтанцовкой танцует в гараже дома. Видео заканчивается на эпизоде с Мел, которая целует свой бойфренда. Через секунду они резко останавливаются, так как ударил гром и свет молнии на мгновение осветил комнату.

Видеоклип был снят
режиссёром Мартином Вайсом.

Чарты

Примечания

Ссылки 
 Feels So Good на Discogs